Wilde marjolein (Origanum vulgare), ook wel majoraan genoemd
 Oregano (webbrowser), een webbrowser